Il doppio del torneo di tennis KGHM Dialog Polish Indoors 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Petr Luxa e David Škoch che hanno battuto in finale Petr Pála e Pavel Vízner 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Petr Pála /  Pavel Vízner (finale)
 Petr Luxa /  David Škoch (Campioni)

 Jim Thomas /  Tom Vanhoudt (semifinali)
 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

KGHM Dialog Polish Indoors 2003